Toponímia:
 Cole (Oklahoma)
 Cole Camp, població dels Estats Units a l'estat de Missouri 
 Biografies:
 Andrew Cole (Nottingham, 1971), futbolista anglès que ocupava la posició de davanter 
 Ashley Cole (Stepney, Londres, 1980), futbolista anglès d'ascendència barbadiana 
 Cheryl Cole (Newcastle upon Tyne, 1983), cantant solista anglesa, membre del grup Girls Aloud
 Henry Cole (Bath, 1808 – 1882), funcionari i inventor anglès 
 Joe Cole (Romford, Londres, 1981), futbolista anglès 
 Lester Cole (Nova York, 1904 − San Francisco, 1985), guionista estatunidenc
 Michael Cole (Syracuse, 1968), periodista esportiu
 Nat King Cole, vocalista i pianista de jazz estatunidenc
 Samuel Winkley Cole (Meriden, Nou Hampshire, 1848 - Boston, Massachusetts, 1926), músic estatunidenc
 Teju Cole (Nova York, 1975), escriptor en llengua anglesa, fotògraf i historiador de l'art d'origen nigerià i nacionalitzat estatunidenc
 Thomas Cole (Bolton, 1801 - 1848), pintor estatunidenc d'origen britànic